MT, Mt, mT, mt або Mt. може відноситися до:

 Мейтнерій, символ "Mt" - 109-й хімічний елемент.
 MT - код Мальти в стандарті ISO 3166.
 .mt – інтернет-домен верхнього рівня для Мальти.
 mt - код мальтійської мови в стандарті ISO 639-1.
 MT - код штату Мату-Гросу Бразилії в стандарті ISO 3166-2.

Наука і техніка 

 Modus tollens – логічна концепція міркування від протилежного.
 Mt – мегатонна, мільйон тонн (10 9 кг).
 MT – мегатесла, одиниця виміру щільності магнітного потоку.
 Мікротрубочки () – білкові структури, що входять до складу цитоскелета.
 Мітохондрія () – органела, що входить до складу більшості еукаріотичних клітин.
 Механічна коробка перемикання передач ( ) – частина автомобіля.
 Магнітотелуричне зондування () – один з методів індукційного зондування Землі.
 Конус інструментальний () – конічний хвостовик інструменту.

Обчислювальна техніка та інтернет 

 Машинний переклад ( ) – розділ обчислювальної лінгвістики.
 Media Temple – хостинг-провайдер.
 Вихор Мерсенна ( ) – генератор псевдовипадкових чисел.
 Movable Type – платформа для блогінгу.
 MT Framework – ексклюзивний ігровий движок сьомого покоління.

Релігія 

 Євангеліє від Матвія ( ) – перша книга Нового Заповіту.
 Масора () – звід вказівок, що служать збереженню канонізованого тексту єврейської Біблії.

Інше 

 Масаж ( ) – терапія методом механічного впливу на тіло.
 Modern Talking – німецький музичний дует.
 Муай тай – бойове мистецтво Таїланду.
 MT Haven — супертанкер, який у 1991 році вибухнув і пізніше затонув біля берегів Генуї, Італія.
 MT-TL1 - тРНК людини, що кодується мітохондріальним геном MT-TL1.

Скорочення